Middle Key est le nom de deux îles de Floride :
Middle Key, dans les Upper Keys.
Middle Key, dans les Dry Tortugas.